Yellow Cup 2017 steht für folgende Handballturniere:

 Yellow Cup Januar 2017, 45. Yellow Cup
 Yellow Cup Dezember 2017, 46. Yellow Cup